Ти́моти Дэ́вид (Тим) Фла́уэрс (; род. 3 февраля 1967 года, Кенилуэрт, Уорикшир, Англия) — английский футболист, вратарь и футбольный тренер.

Карьера

Клубная 
Профессиональную карьеру Флауэрс начал в клубе «Вулверхэмптон Уондерерс», где сразу стал основным вратарём, но дела «Вулверхэмптона» тогда складывались неважно, клуб опустился в четвёртый дивизион и был на грани банкротства, вследствие чего Флауэрс был продан в «Саутгемптон». В «Саутгемптоне» он первоначально был дублёром Питера Шилтона, но после его ухода в «Дерби Каунти» стал основным вратарём и приобрёл репутацию одного из сильнейших вратарей Англии. В 1993 году Флауэрс перешёл в «Блэкберн Роверс», один из сильнейших английских клубов тех лет, за рекордную для вратаря сумму в £2,4 млн. Проведя в Блэкберне шесть лет и став в его составе чемпионом Англии, Флауэрс пошёл на понижение в «Лестер Сити», а в 2003 году завершил карьеру.

В сборной 
В составе национальной сборной с 1993 по 1998 годы Тим Флауэрс провёл 11 матчей. Флауэрс был в составе сборной Англии на ЧЕ-1996 и ЧМ-1998.

Достижения 
 Финалист Кубка полноправных членов: 1992
 Чемпион Англии: 1994/95
 Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2000

Примечания

Ссылки 
 Профиль на englandstats.com

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Вулверхэмптон Уондерерс»
Игроки ФК «Саутгемптон»
Игроки ФК «Суиндон Таун»
Игроки ФК «Блэкберн Роверс»
Игроки ФК «Лестер Сити»
Игроки ФК «Стокпорт Каунти»
Игроки ФК «Ковентри Сити»
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Футбольные тренеры Англии
Тренеры ФК «Нортгемптон Таун»
Тренеры ФК «Маклсфилд Таун»
Тренеры ФК «Барнет»
Тренерский штаб ФК «Манчестер Сити»